Барраса () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Барраса, Адриана — мексиканская теле- и киноактриса, а также преподаватель курсов актёрского мастерства в школе при телекомпании Televisa.
 Барраса, Яир (род. 1990) — мексиканский футболист, нападающий клуба «Атлас».
 Молина Барраса, Артуро Армандо (1927—2021) — президент Сальвадора в 1972—1977 годах
 См. также 
 Баррас